Leeuwarderweg (Amsterdam)
 zie ook: Nieuwe Leeuwarderweg
 Leeuwarderweg (Sneek), een weg in Sneek
 Leeuwarderweg (wijk), een naar de weg genoemde wijk in Sneek